Lang Lang ist der Name folgender Personen:
 Lang Lang (* 1982), chinesischer Pianist

Lang Lang ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Lang Lang (Victoria), Stadt in Victoria, Australien
 Lang Lang River, Fluss in Victoria, Australien